Клостер-Нойендорф () — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт.

Входит в состав района Зальцведель. Подчиняется управлению Гарделеген Штадт. Население составляет 510 человек (на 31 декабря 2006 года). Занимает площадь 19,84 км². Официальный код — 15 3 70 034.

Примечания 

Города Саксонии-Анхальт